Verschillende personen zijn onder de naam Alfons V bekend:

 Alfons V van León of Alfons V van Castilië (ca.994-1028)
 Alfons V van Aragón (1396–1458)
 Alfons V van Portugal (1432-1481)